School’s Out:

 «School’s Out» (песня) — песня Элиса Купера
 School’s Out (альбом) — альбом Элиса Купера